The Great War (album) - album musicale dei Sabaton
 The Great War (film) - film sulla prima guerra mondiale del 2020, interpretato da Ron Perlman